Эдмундсон (Edmundson) — многозначное понятие.

Топоним 
  — город в штате Миссури (США).

Фамилия 
  (Роберт Эдмундсон; 1879—1931) — американский бейсболист, игрок Американской лиги в составе клуба «Вашингтон Сенаторз» (1906, 1908).
  (1814—1890) — американский юрист, политический и военный деятель, член Палаты представителей США от штата Виргиния (1849—1861).
  (1932—2016) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Торонто Мейпл Лифс» (1959—1961).
  (1848—1930) — британский историк, дипломат и англиканский священник, член Королевского исторического (с 1894) и Королевского географического обществ (с 1911).
  (род. 1997) — британский футболист, игрок Чемпионата Шотландии в составе клуба «Рейнджерс».
 Эдмундсон, Джоэль (род. 1993) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Сент-Луис Блюз» (2019).
  (1627—1712) — основатель квакерства в Ирландии.
  (Кларенс Синклер Эдмундсон; 1886—1964) — американский баскетбольный и легкоатлетический тренер, участник летних Олимпийских игр (1912) в дисциплинах бега на 400 и 800 м.
  (род. 1964) — британский драматург и сценаристка, лауреат Премии Джона Уайтинга прогрессивному драматургу (1993), Литературной премии Уиндема — Кэмпбелла в области драмы (2015).

См. также